Il singolare del Tennis Channel Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jim Courier ha battuto in finale Mark Philippoussis 7-6 (7-2), 6-4.

Teste di serie

  Todd Martin (semifinali)
  Jim Courier (campione)
  Stefan Edberg (semifinali)
  Patrick Rafter (secondo turno)

 Aaron Krickstein (primo turno) 
 Bernd Karbacher (secondo turno) 
 Javier Sánchez (primo turno) 
 Mark Woodforde (quarti)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Channel Open 1995
ATP Tour 1995